

Astronomia 
 26027 Cotopaxi – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Cotopaxi – vulcano delle Ande in Ecuador
 Cotopaxi – census-designated place nella contea di Fremont, Stato del Colorado, Stati Uniti d'America
 Provincia del Cotopaxi – una delle ventiquattro province dell'Ecuador

Altro 
 SS Cotopaxi – piroscafo mercantile statunitense